Holmia kan syfta på:

 Holmia – latinska namnet på Stockholm
 Holmia Fastigheter AB, ett fastighetsbolag i Stockholm
 Holmia, Kungsholmen – ett bostadsområde på Kungsholmen i Stockholm
 Kvarteret Holmia – ett kvarter på Lidingö
 378 Holmia – en asteroid

Se även
 Holmium, – grundämne med atomnummer 67